Alright peut faire référence à :

chansons
 Alright, une chanson du groupe Electric Light Orchestra ;
 Alright, une chanson de la chanteuse Jain ;
 Alright, une chanson du groupe Jamiroquai ;
 Alright, une chanson de la chanteuse Janet Jackson ;
 Alright, une chanson du rappeur Kendrick Lamar ;
 Alright, une chanson du groupe Supergrass ;

albums
 Alright!, une chanson de la chanteuse Ami Suzuki ;
 Alright!, un album de Bogdan Raczynski.

Homonymie de titre